

Sigle 
 Hacker Journal – rivista di hacking italiana
 Historisches Jahrbuch
 Hitler-Jugend – Gioventù hitleriana

Codici 
 HJ – codice vettore IATA di Asian Express Airlines
 HJ – codice ISO 3166-2:YE di Hajjah (Yemen)

Religione 
 H.J. – Suore di San Giuseppe del Messico

Altro 
 hJ – simbolo dell'ettojoule